Єжи Оссолінський — канцлер коронний.
 Єжи Оссолінський — люблінський староста.
 Єжи Оссолінський — пйотркувський староста.
 Єжи Оссолінський — нурський хорунжий.
 Єжи Збігнев Оссолінський — маршалок Коронного трибуналу.

Оссолінські